Кара је префикс који је настао од турске речи -{kara}- (црн). Многа презимена, као и топоними у Србији имају тај префикс, нпр. Карађорђе (име).

 Кара у појединим словенским језицима значи казна, отуда и глаголи: Карати, корити — грдити, кажњавати (нпр. народна песма „Месец кара звијезду Даницу...“)

 Топовска кара - лежиште са точковима на које је смештен топ се такође назива кара. Користи се и за сахране високих државника, војсковођа, хероја.

 Војничка кара - густ строј пешадије у облику шупљег четвороугла, са бајонетима упереним напоље; користио се од 18. века за одбрану од коњице.

 Сленг - у српском сленгу реч „кара“ означава мушки полни орган, док „карати/карање“ означава сексуални чин.

Референце 

Турцизми